Al-Karak (Jordània), ciutat de Jordània
 Krak dels Moabites, Castell croat a Jordània
 Kerak (principat), principat aiúbida establert sobre la Senyoria del Crac de Moab (s. XII)
 Karak Nuh, vila de la Bekaa al Líban
 Karak o Pon Gaya, estat de la confederació Gaya a Corea (42 - 562)
 Karak (Pakistan), ciutat al Pakistan 
 Karak (Pahang), ciutat de Malàisia
 Districte de Karak, districte del Pakistan, a la Província de la Frontera del Nord-oest
 Governació de Karak, divisió administrativa de Jordània
 Autopista de Karak, autopista de Malaísia
 Te de Karak, estil de te propi dels països del Golf Pèrsic.